Jablanitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jablanitsa (vattendrag), Pernik, 
 Jablanitsa (ort), Lovetj, Obsjtina Jablanitsa, 
Obsjtina Jablanitsa,  kommun

Robotskapade Bulgarienförgreningar